Генна́дий Ви́кторович Козло́в:
 Козлов, Геннадий Викторович (род. 1962) — российский актёр.
 Козлов, Геннадий Викторович (род. 1944) — российский и советский физик, лауреат Государственной премии СССР.